Onderdistrict in Indonesië
 Sukawangi (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukawangi (Pagelaran), een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
 Sukawangi (Pamulihan), een plaats in het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
 Sukawangi (Sukamakmur), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Sukawangi (Tarogong Kaler), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Sukawangi (Warungkondang), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java